Voigtlaender ist der Familienname folgender Personen:

 Heinz Voigtlaender (1911–2005), deutscher Münzsammler, Numismatiker und Sachbuchautor
 Ursula Voigtlaender (* 1922), deutsche Künstlerin, Malerin und Kunsterzieherin

Siehe auch:
 Voigtlander
 Voigtländer
 Vogtländer